Képregények

 Az X-Men nevű szuperhős csapat a Marvel Comics képregényeiben.
 Az Uncanny X-Men című amerikai képregénysorozat.
 Az Astonishing X-Men című amerikai képregénysorozat.
 A Magyarországon, a Semic kiadásában megjelent X-Men című képregénysorozat.
 A Magyarországon, a Panini Comics kiadásában megjelent Újvilág X-Men című képregénysorozat.

Filmek
 X-Men – A kívülállók (2000), a képregény alapján készült amerikai film
 X-Men 2. (2003), amerikai film
 X-Men: Az ellenállás vége (2006), amerikai–brit film
 X-Men kezdetek: Farkas (2009), amerikai film
 X-Men: Az elsők (2011), amerikai–brit film
 Farkas (2013), amerikai film
 X-Men: Az eljövendő múlt napjai (2014), amerikai film
 X-Men: Apokalipszis (2016), amerikai–brit film
 Logan – Farkas (2017), amerikai film
 X-Men: Sötét Főnix (2019), amerikai film

Televíziós sorozatok
 X-Men: Pryde of the X-Men (1989), amerikai rajzfilmsorozat
 X-Men (1992), amerikai–kanadai rajzfilmsorozat
 X-Men: Evolúció (2002), amerikai 2D-s számítógépes animációs sorozat
 X-Men – Az újrakezdés (2009), amerikai 2D-s számítógépes animációs sorozat
 X-Men (2011), japán animesorozat